100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 24 lipca, a finał 25 lipca.

Tytuł mistrza świata obronił Amerykanin Caeleb Dressel, który czasem 46,96 poprawił rekord swojego kraju. Uzyskał także najlepszy czas w stroju tekstylnym. Srebrny medal zdobył Australijczyk Kyle Chalmers (47,08), a brąz Rosjanin Władisław Griniew (47,82).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 24 lipca o 10:15 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 24 lipca o 20:26 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 25 lipca o 20:22 czasu lokalnego.

Przypisy 

M